Harald Jensen er navn på flere personer:

 Harald Jensen (litograf) (1834-1913) – dansk litograf (Harald Christian Jensen)
 Harald Jensen (brændevinsbrænder) (1837-1914) – dansk brændevinsbrænder (Harald Wilhelm Jensen)
 Harald Jensen (politiker) (1851-1925) – dansk typograf, fagforeningsmand og politiker (Harald Otto Jensen)
 Harald Jensen (skytte) – norsk skeetskytte
 Harald Jensen – fiktiv person i tegneserien Garfield

Se også
 Harald Jensen Akvavit – en akvavit fra De Danske Spritfabrikker
 Harald Jensens Plads